Gerhard Henke ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Henke (Generalmajor) (1895–1990), deutscher Generalmajor
 Gerhard Henke-Bockschatz (* 1954), deutscher Historiker, Geschichtsdidaktiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Gerhard Henkel (* 1943), deutscher Geograph und Hochschullehrer